Лютийу́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65294.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 24 км к юго-востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 217 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 134 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 104 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 104 активных жителей работали 95 человек (51 мужчина и 44 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 30 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи